Res gestae e Historia rerum gestarum sono due locuzioni latine che assumono, rispettivamente, il significato di:

Fatti accaduti, negli ambiti di competenza del diritto o della storia 
Storia dei fatti accaduti, cioè la composizione dei fatti compiuti in una narrazione (logos), in un ambito che è di competenza della storiografia

Titoli di opere letterarie 
Antichità
Rerum gestarum libri, o Annales, opera storica in greco di Quinto Fabio Pittore, fondatore della storiografia romana
 Res Gestae, opera di Ammiano Marcellino
Nell'uso corrente Res Gestae, senza alcuna specificazione, nei casi in cui è chiaro il contesto, è usata spesso come abbreviazione impropria per riferirsi tout court a:
 Res gestae divi Augusti, resoconto redatto dall'imperatore Augusto
Medioevo
 Chronicon rerum in regno Neapolitano gestarum di Lupo Protospata (cronaca dei secoli IX-XI secolo)
Historia rerum in partibus transmarinis gestarum (Storia delle imprese d'Oltremare), di Guglielmo di Tiro (XII secolo)
Historia de rebus gestis Frederici II imperatoris..., cronaca sveva del cosiddetto pseudo-Jamsilla (XIII secolo)

Televisione 
 Res Gestae – programma televisivo di Rai Storia.

Bibliografia 
 Adolfo Omodeo, Res gestae e historia rerum gestarum, "Annali della Biblioteca Filosofica", 11, 1913, pp. 1–28

Casa editrice 

 Edizioni Resgestae, casa editrice italiana con sede a Milano.

Pagine correlate 
 Storiografia romana